

Cinema e televisione 
 The Zone – documentario del 2003 diretto da Esaias Baitel
 The Zone – film del 2011 diretto da Joe Swanberg
 The Zone – programma televisivo australiano
 The Zone – rete televisiva neozelandese

Musica 
 The Zone – album degli Enter Shikari del 2007
 The Zone – singolo di The Weeknd del 2011

Pagine correlate 
 Zone (disambigua)